DEM, afkorting voor de Braziliaanse partij Democratas
 DEM, afkorting voor digital elevation model
 Duitse mark (Duits: Deutsche Mark), (DEM, DM), was de officiële geldeenheid van de Bondsrepubliek Duitsland van 1948 tot de introductie van de euro in 1999
 RKVV DEM, een Nederlandse voetbalclub uit Beverwijk
 Di-ethylmalonaat, een organische verbinding

Zie ook:
 Dem, plaats in Portugal